Creedmoor kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Creedmoor (North Carolina)
Creedmoor (Texas)